

Ярославское наместничество 

Генерал-губернаторы

 Мельгунов, Алексей Петрович (1777—1788)
 Кашкин, Евгений Петрович (1788—1793)
 Лопухин, Пётр Васильевич (1794—1796)

Наместники

 Заборовский, Иван Александрович (1777—1781)
 Голохвастов, Иван Иванович (1781—1793)
 Урусов, Никита Сергеевич (1793—1797)

Ярославская губерния до революции 
Губернаторы

 Тредьяковский, Лев Васильевич (10.9.1797 — 11.12.1797)
 Аксаков, Николай Иванович (11.12.1797 — 8.1.1799)
 Аксаков, Михаил Николаевич (8.1.1799 — 1.11.1800)
 Слудин, Василий Пахомович (2.11.1800 — 10.6.1801)
 Голицын, Михаил Николаевич (10.6.1801 — 12.1.1817)
 Политковский, Гавриил Герасимович (1.2.1817 — 12.2.1820)
 Безобразов, Александр Михайлович (16.2.1820 — 25.11.1826)
 Бравин, Михаил Иванович (25.11.1826 — 28.1.1830)
 Полторацкий, Константин Маркович (29.1.1830 — 17.7.1842)
 Мясоедов, Антон Васильевич (и. о. губернатора 16.11.1830 — 9.12.1830, 14—16.5.1834, 27—29.7.1841)
 Баратынский, Ираклий Абрамович (30.8.1842 — 14.3.1846)
 Бутурлин, Алексей Петрович (1.6.1846 — 1.1.1861)
 Оболенский, Алексей Васильевич (8.1.1861 — 9.5.1861)
 Унковский, Иван Семёнович (28.6.1861 — 17.3.1877)
 Шмидт, Николай Конрадович (3.4.1877 — 9.12.1878)
 Безак, Николай Александрович (30.12.1878 — 2.2.1880)
 Левшин, Владимир Дмитриевич (2.2.1880 — 1.4.1887)
 Фриде, Алексей Яковлевич (21.5.1887 — 9.7.1897)
 Штюрмер, Борис Владимирович (30.7.1896 — 10.8.1902)
 Рогович, Алексей Петрович (10.8.1902 — 18.10.1905)
 Римский-Корсаков, Александр Александрович (8.11.1905 — 20.5.1909)
 Татищев, Дмитрий Николаевич (7.6.1909 — 20.10.1915)
 Евреинов, Сергей Дмитриевич (11.11.1915 — 16.10.1916)
 Оболенский, Николай Леонидович (1.11.1916 — 3.3.1917)

Губернские предводители дворянства

 Майков, Николай Александрович (1805—1814)
 Филатьев, Владимир Иванович (1815 — 11.12.1826)
 Соколов, Павел Аполлонович (11.12.1826 — 14.1.1830)
 Урусов, Семён Никитич (14.1.1830 — 21.12.1832)
 Селифонтов, Михаил Петрович (21.12.1832 — 27.6.1835)
 Глебов, Андрей Николаевич (23.1.1836 — 22.1.1842)
 Глебов, Александр Аполлонович (22.1.1842 — 17.12.1853)
 Бем, Пётр Александрович (17.12.1853 — 16.12.1859)
 Яковлев, Николай Александрович (16.12.1859 — 3.10.1860)
 Осокин, Иван Гаврилович (3.10.1860 — 19.12.1862)
 Скрыницин, Николай Павлович (4.1.1863 — 24.1.1878)
 Калачов, Виктор Васильевич (4.2.1878 — 22.8.1882)
 Шаховской, Василий Александрович (16.2.1884 — 8.2.1896)
 Михалков, Сергей Владимирович (8.2.1896 — 1905)
 Куракин, Иван Анатольевич (22.2.1906 — 1915)
 Калачов, Геннадий Викторович (1915—1917)

Ярославская губерния после революции 

Губернские комиссары

 Черносвитов, Константин Кириллович (5.3.1917 — 2.8.1917)
 Дюшен, Б. В. (2.8.1917 — 28.9.1917)
 Урусов, А. Д. (1917 — 12.1917)

Военные руководители

 Гарновский, Дмитрий Иванович (28.10(10.11).1917 — ?) — председатель военно-революционного комитета
 Бабич, Кирилл Ефимович (11.7.1918 — 2.9.1918) — председатель губернского революционного комитета

 Перхуров, Александр Петрович (6.7.1918 — 22.7.1918) — глава антибольшевистской администрации во время Ярославского восстания

Председатели исполнительного комитета губсовета

 Доброхотов, Николай Фёдорович (4.11.1917 — 2.6.1918)
 Нахимсон, Семён Михайлович (2.6.1918 — 6.7.1918)
 вакансия (6.7.1918 — 9.1918)
 Пожаров, Николай Арсеньевич (7.1918 — 12.1918)
 Раевский, Пётр Иванович (12.1918 — 4.1919)
 Цветков, Иван Геннадьевич (4.1919 — 7.1919)
 Доброхотов, Николай Фёдорович (и. о., 7.1919)
 Румянцев, Иван Петрович (1919—1920)
 Левин, Рувим Яковлевич (1922)
 Шелехес, Илья Савельевич (20.6.1922 — 2.1924)
 Егоров, Яков Георгиевич (2.1924 — 11.1924)
 Королёв, Василий Иванович (11.1924-?)
 Болдырев, Михаил Фёдорович (12.1928 — 1929)

Председатели, с 1920 года ответственные секретари губернского комитета партии большевиков

 Дадукин, Александр Михайлович (5.1920 — 1.1921)
 Берг, Семён Адамович (9.1918 — 2.1919)
 Цветков, Иван Геннадьевич (2.1919 — 4.1919)
 Раевский, Пётр Иванович (4.1919 — 5.1919)
 Лепин, Эдуард Фрицевич (5.1919 — 10.1919)
 Растопчин, Николай Петрович (10.1919 — 5.1920)
 Иванов, Михаил Михайлович (5.1920 — 1.1921)
 Иванов, Владимир Иванович (1.1921 — 7.1921)
 Невский, Иван Александрович (6.1921 — 12.1922)
 Кабаков, Иван Дмитриевич (12.1922 — 2.1924)
 Шелехес, Илья Савельевич (2.1924 — 11.1924)
 Егоров, Яков Георгиевич (11.1924 — 4.1925)
 Строганов, Василий Андреевич (4.1925 — 10.1927)
 Быкин (Беркович), Яков Борисович (10.1927 — 7.1929)

См. также 
 Ольденбургский, Георгий Петрович — генерал-губернатор тверской, ярославский и новгородский
 Ярославские князья
 Список воевод Ярославского уезда
 Список руководителей Ярославского округа
 Список руководителей Ярославской области

Источники 
 Ярославская губерния. Справочник по истории Коммунистической партии и Советского Союза
 Список правителей Ярославии

Литература 
 Марасанова В. М., Федюк Г. П. Ярославские губернаторы. 1777—1917. Ярославль, 1998.